

Araldica
 Rondini – immagine araldica

Biologia
 Rondini – famiglia di uccelli passeriformi

Persone
 Fulvio Rondini – dirigente sportivo ed ex calciatore italiano
 Marco Rondini – politico italiano
 Orlando Rondini – pallonista italiano